SDI kan syfta på:  

 Strategic Defense Initiative, ett amerikanskt försvarsprojekt.
 Serial Digital Interface, en standard för digital överföring av video.
 Strength Deployment Inventory, ett verktyg för att fastställa vad som motiverar människors beteenden.
 Server and Domain Isolation, en metod att kryptera informationen inom en Windows domän med IPsec.
 Selektiv delgivning av information